Wamena / Wamena är en flygplats i Indonesien. Den ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Wamena / Wamena ligger  meter över havet.

Terrängen runt Wamena / Wamena är varierad. Wamena / Wamena ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Wamena / Wamena. Runt Wamena / Wamena är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Wamena / Wamena växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Indonesien